Rabi, isola dell'arcipelago delle Figi
Rabí, della Repubblica ceca